Суперкубок Малайзії з футболу 2017  — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 січня 2017 року між чемпіоном Малайзії клубом Джохор Дарул Тазім та володарем кубка Малайзії клубом Кедах.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на transfermarkt
 Матч на soccerway
 Матч на rsssf

2017
Малайзія
Січень 2017
2017 у малайзійському спорті